Клермо́н-де-Борега́р, Клермон-де-Бореґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Бордо, 27 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Клермон-де-Борегар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клермон-де-Борегар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь